Newsorow (russisch Невзоров) oder Newsorowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Glebowitsch Newsorow (* 1958), russischer Journalist, Reporter, Moderator und Publizist
 Andrei Newsorow (* 1966), kasachischer Skilangläufer
 Boris Georgijewitsch Newsorow (1950–2022), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler
 Maxim Iwanowitsch Newsorow (1762/1763–1827), russischer Dichter und Publizist
 Tatjana Anatoljewna Newsorowa (* 1987), russische Rennrodlerin
 Wladimir Michailowitsch Newsorow (* 1952), sowjetisch-russischer Judoka